Morton County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Morton County (Kansas) – okres státu Kansas
 Morton (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota